San Pietro (česky Svatý Petr) může být:

 San Pietro – ostrov ležící přibližně 7 km od jihozápadního pobřeží Sardinie v Itálii
 San Pietro Vernotico – městem a samosprávným územním celkem provincie Brindisi v Apulii
 San Pietro in Gessate – římskokatolický kostel v Miláně, v severní Itálii